

Sigle 
 Medium scale integration – scala di integrazione dei circuiti integrati
 Message Signaled Interrupts – tipo alternativo di Interrupt
 Mezzo di Soccorso Intermedio – ambulanza con infermiere
 Micro-Star International – azienda taiwanese produttrice di computer
Mid-Season Invitational – torneo annuale di League of Legends
 Movimento Sociale Italiano – partito politico italiano

Codici 
 msi – codice ISO 639-3 della lingua sabah malay

Informatica 
 .msi – Estensione File Microsoft per le installazioni